Niels steht für:
 Niels (Bresegard bei Picher), Wohnplatz von Bresegard bei Picher, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 einen skandinavischen, männlichen Vorname, siehe Nils
 den Asteroiden des Hauptgürtels (1720) Niels

Personen:
 Charlotte Wilhelmine Niels (1866–1943), deutsche Malerin
 Louis-Georges Niels (1919–2000), belgischer Bobsportler
 Sabine Niels (* 1973), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Sonstiges:
 Nielsnapen, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika